Senan (Yonne), een gemeente in het Franse departement Yonne 
Senan (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona 
Senan (heilige), een Ierse geestelijke en heilige